Сан Лорензо Ометепек има више значења:

 Сан Лорензо Ометепек (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Лорензо Ометепек (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику